«Вы́йди отсю́да, разбойник!» () — фраза, произнесённая президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшая интернет-мемом. Зеленский прогнал секретаря горсовета Ярослава Годунка с рабочего совещания в Борисполе после ознакомления с его судимостью за кражу. Чиновник не сразу покинул зал, и между ним и президентом вспыхнул конфликт.

Происхождение 
10 июля 2019 года во время рабочей поездки в Борисполь произошёл конфликт между Зеленским и депутатом Ярославом Годунком, когда последний с места начал кричать в адрес президента на его высказывания о неконсолидированности усилий местных чиновников. Зеленский заявил на украинском: «Пожалуйста, подойдите к микрофону, там сидят люди, уважайте, скажите, в чём проблема, как вы видите её решение». Далее президент отметил: «Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в Интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я на своём веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал в газете… Скажите, это правда или нет? Так, член „Батькивщины“, правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый, ч. 3 ст. 142 УК, разбой, соединённый с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Михайлович. Это вы?».

Переход от Зеленского на личности был встречен аплодисментами. Годунок смог лишь исправить свою фамилию в своей биографии, напомнив, что его отца звали Николай. Президент разозлился: «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня?» (). Далее он продолжил: «Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать».

Годунок, покинувший зал в ответ на деликатные движения охранников, напомнил, что он «не в райадминистрации», и назвал произошедшее «цирком». Зеленский, в свою очередь, отметил: «На английском: exit». Годунок продолжал кричать: «Дают эсэмэски читать, глупости всякие. Всякие глупости». Зеленский же повысил голос: «Да иди уже, господи, ты!». Затем раздались уже брошенные у выходной двери обрывки фраз Годунка: «Я президент, вы сказали, все президенты…».

Зеленский ему ответил, что он «точно не президент, потому что у президента нет криминала!», затем он попросил прощения за свои эмоции и напомнил, что «не любит бандитов». Вскоре, когда все начали расходиться, президент сказал по-русски: «Ща позвоню [главе СБУ] Баканову по поводу этого чёрта. „Смски“ он говорит». Годунок, оправдываясь, заявил, что Зеленскому шлют по SMS «глупости всякие». Позже чиновник заявил «Украинской правде», что подаст в суд на Владимира Зеленского и что он пойдет в СБУ для проверки себя.

Использование 
Фраза быстро стала мемом. Её, например, использовал мэр Киева Виталий Кличко в качестве ответа Андрею Богдану во время конфликта с ним.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в одном из житомирских магазинов стали продаваться чулки с фразами президента Владимира Зеленского «Плохо чуєш мене?» и «Вийди отсюда, розбійник». Стоимость одной пары тогда была 40 гривен. В магазине рассказали, что не рассчитывали на большой ажиотаж вокруг продукции. Сама идея сделать носки с фразами президента возникла спонтанно — при разговоре в коллективе.

В качестве примера того, что интернет-мем иронично отражает происходящие в действительности события и оперативно переосмысляет их, исследовательница А. В. Изгаршева приводит данную фразу, отметив, что «изречение «Выйди отсюда, розбійник» новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, во время заседания направленное в адрес провинившегося секретаря, всё чаще становится прекрасным, а главное — смешным материалом для мем-творчества».

Украинское издание «Новое время» назвало мем «самым популярным мемом, который Владимир Зеленский подарил нам в самом начале президентского срока». Летом 2020 года Зеленский обратился к дальнобойщикам, игнорирующим ограничения по весу на украинских дорогах, предоставив, по мнению «Нового времени», «достойный апдейт знаменитой» фразы «Выйди отсюда, розбійник!»: «Вы, хлопцы, засранцы».

Примечания 

Интернет-мемы, появившиеся в 2019 году
Политические интернет-мемы
Интернет-мемы Украины
Владимир Зеленский в массовой культуре
Фразы
Крылатые выражения